La strychnine est un alcaloïde très toxique extrait de la noix vomique
 Strychnine est un groupe de punk français.